Демьянка — топоним:

Россия 
 Демьянка — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Демьянка — посёлок в Уватском районе Тюменской области.
 Демьянка — река в Западной Сибири, правый приток Иртыша.
 Демьянка — железнодорожная станция в Тюменской области.

См. также 
Демянка